NGC 4792 (другие обозначения — NPM1G -12.0432, PGC 43999) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Ворон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4792
Ворон (созвездие)